Jamnica (Klein-Polen), een plaats in het Poolse district Nowosądecki, woiwodschap Klein-Polen
 Jamnica (Subkarpaten), een plaats in het Poolse district Tarnobrzeski, woiwodschap Subkarpaten
 Jamnica (Prevalje), een plaats in de Sloveense gemeente Prevalje
 Jamnica (water), een merk natuurlijk mineraalwater uit Kroatië